Министр иностранных дел КНДР — член Совета Министров КНДР, возглавляющий Министерство иностранных дел Северной Кореи и также являющийся ответственным за отношения с иностранными государствами.

Пост министра 
Должность была учреждена ставшим во главе страны Ким Ир Сеном в 1948 году после образования КНДР как независимого государства.

Первым министром иностранных дел КНДР стал Пак Хон Ён.

Данный пост носит скорее представительский и даже формальный характер, поскольку вся внешняя политика КНДР находится под управлением Трудовой партии Кореи. В частности, Ким Чен Ын решает основные вопросы внешней политики. С другой стороны, существует также процесс принятия решений, когда некоторые важные члены партии, кабинета или армии решают вопросы внешней политики и получают их уже ратифицированными премьер-министром и министром иностранных дел до того, как эти решения поступят главе государства.

Список министров иностранных дел с 1948 года

См. также 
 Внешняя политика КНДР
 Список глав Правительств КНДР
 Ким Чен Ын

Литература 
 Дипломатический словарь / под ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалева, П. П. Севостьянова, С. Л. Тихвинского, в 3-х томах. — М.: Наука, 1985—1986. — Т. 3, с. 536.
 ВКП(б), Коминтерн и Корея. 1918—1941 / Отв. ред.: проф. Харуки Вада (Япония), д-р ист. наук К. К. Шириня (Россия). М.: РОССПЭН, 2007.;

Источники 
DPRK Diplomatic Relations

Примечания 

К
Министры иностранных дел КНДР